

Patronyme 

 Emppu Vuorinen (1978-), guitariste finlandais.
 Hermanni Vuorinen (1985-), footballeur finlandais.
 Lauri Vuorinen (1995-), fondeur finlandais.